Voleybol 2. Ligi 2014-2015 – torneo di pallavolo femminile
 Voleybol 2. Ligi 2014-2015 – torneo di pallavolo maschile